Osoby o tym nazwisku:
 Cristian Gamboa – kostarykański piłkarz
 Delio Gamboa – kolumbijski piłkarz
 Fernando Gamboa – argentyński piłkarz
 Jomarie Gamboa – filipiński bokser
 Juan Pablo Gamboa – kolumbijski i meksykański aktor filmowy
 Miguel Ángel Gamboa – chilijski piłkarz 
 Tevin Gamboa – belizeński piłkarz
 Yuriorkis Gamboa – kubański bokser